Николай II:
 Николай II (1868—1918) — российский император (1894—1917).
 Николай II (ум. 1061) — папа римский (1059—1061).
 Николай II — патриарх Александрийский (1263—1276).
 Николай II Мекленбургский (ум. 1225) — князь Мекленбурга (1219—1225).
 Николай II Немодлинский (ум. 1297) — князь Немодлинский (1476—1497).
 Николай II Хрисоверг (ум. 991) — патриарх Константинопольский (979—991).
 Никола II де Бришанто (1582 — 1654) — французский военный деятель.

См. также 
 Николай II — гидрологическое судно начала XX века.